Об'єкти NGC
Рак (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1787